Sotirios Notaris ist der Name folgender Personen:

* Sotirios Notaris (Fechter) (1879–1924), griechischer Fechter
 Sotirios Notaris (Ringer) (1896–1971), griechischer Ringer